Beaucorps est un patronyme pouvant désigner :

 Gustave de Beaucorps (1824-1906), photographe français ;
 Maxime de Beaucorps (1840-1911), historien français ;
 Henri de Beaucorps (1873-1961), colonel français.